Con bivacco Luigi Ravelli si indicano:
il bivacco Luigi Ravelli in Valgrisenche
il bivacco Luigi Ravelli in Valsesia